Música
 ARP Odyssey — sintetizador analógico produzido pela ARP Instruments entre 1972 e 1981
 Odyssey (álbum de Yngwie Malmsteen) — quarto álbum de estúdio do guitarrista sueco Yngwie Malmsteen
 Odyssey (Ayaka Hirahara) — primeiro álbum da cantora japonesa Ayaka Hirahara
 The Odyssey (álbum de Symphony X) — álbum da banda Symphony X

Jogos eletrônicos
 Magnavox Odyssey — considerado um dos primeiros consoles de videogame, lançado em 1972 pela Magnavox
 Magnavox Odyssey² — videogame também produzido pela Magnavox, lançado em 1981 pela Philips

Televisão
 The Odyssey (série de televisão) — série de televisão de 1997

Desambiguação